Линкеј () је у грчкој митологији било више личности.

Митологија 
 Линкеј (Египтов син).
 Линкеј (Афарејев син).
 Аполодор га је навео као једног од Актеонових паса.
 Краљ Тракије, коме је Тереј дао Филомелу након што ју је силовао. Линкејева супруга је била Латуса, пријатељица Прокне, Филомелине сестре.
 Према Вергилијевој „Енејиди“, Линкеј је био један од Енејиних пратилаца у Италији. Убио га је Енејин противник Турно.

Извори 

Грчка митологија

es:Linceo#Hijo de Egipto